Aage Haugland (1944-2000), chanteur d'opéra norvégo-danois ;
 Bill Haugland, journaliste et animateur de télévision québécois ;
 Hanne Haugland (1967), athlète norvégienne, spécialiste du saut en hauteur ;
 Ian Haugland (1964-), batteur de rock suédois ;
 Knut Haugland (1917-2009), résistant norvégien.